Мара́т Заги́рович Керимха́нов () — российский боксёр, бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года. Мастер спорта. По национальности — кумык.

Биография 
Марат Керимханов родился 26 февраля 1996 года в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. В 2003 году в 7 летнем возрасте начал посещать секцию дзюдо. Затем в 2008 году перешёл в отделение бокса, где начал тренироваться под руководством тренера Арзана Ибирова.

В 2010 году становиться победителем первенства России и Европы среди юношей. В 2012 году, повторив этот же результат, поступает в Югорский колледж-интернат олимпийского резерва в городе Ханты-Мансийск, где продолжил тренироваться под руководством Рустама Умарова.

В 2014 году, продолжая обучение в колледже олимпийского резерва, поступает в Югорский государственный университет, на факультет "Нефтегазовое дело".

За время обучения в колледже и в университете становиться 2-х кратным победителем Кубка России, финалистом молодёжного чемпионата Европы, призёром первенства Мира и призёром юношеских Олимпийских игр. Дважды становился финалистом чемпионата МВД России по боксу.

С 2018 года ведёт тренерскую деятельность и работает в нефтегазовой сфере.

Любительская карьера 
2010 год — Победитель первенства России среди юношей в г. Анапа; победитель первенства Европы в Болгарии г. Ямбол.

2012 год — Победитель первенства России среди юношей в г. Казань; победитель первенства Европы в Болгарии г. София; Победитель Кубка России в г. Димитровград.

2013 год — Победитель международного турнира в Сербии; победитель Кубка России в г. Оренбург.

2014 год — Призёр первенства мира в Болгарии; призёр 2-х летних юношеских Олимпийских игр в Китае г. Нанкин; финалист первенства Европы в Хорватии г. Загреб.

2015 год — Призёр молодёжного чемпионата России в г. Кемерово; финалист чемпионата МВД России г. Анапа;

2016 год — Финалист чемпионата МВД России г. Владимир.

Примечания

Ссылки 
 Марат Керимханов — новости на сайте vRINGe.com
 Марат Керимханов — на сайте Championat.com

Мастера спорта России
Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты